Juhász István, (19. század) politikus, 1870 és 1875 között Makó polgármestere
Juhász István (1899–1963) politikus, országgyűlési képviselő
Juhász István (1915–1984) romániai magyar egyháztörténész
Juhász István (1928–1980) oboaművész
Juhász István (1931) ökölvívó edző
Juhász István (1937–1993) római katolikus plébános
Juhász István (1943) matematikus
Juhász István (1944) súlyemelőedző
Juhász István (1945) labdarúgó
Juhász István (1946) író
Juhász István (1978) színművész
Juhász István Ericsson-díjas matematikatanár
Juhász István feltaláló